Тирамісу з полуницями — роман польської письменниці Йоанни Ягелло, третій у циклі про Лінку.

Пов'язані твори 
Цей роман є третім у циклі про Лінку:

 «Кава з кардамоном»
 «Шоколад із чилі»
«Тирамісу з полуницями»
«Молоко з медом»

Сюжет 
Лінка навчається в другому класі ліцею, створює блог, який замінює їй щоденник, про що довго мріяла. Стосунки з Адріаном, здається, ідеальні. Дівчина шукає роботу, вільного часу щораз менше. Від цього починає страждати її дружба з Наталією. Подруга віддаляється від Лінки, у них все менше часу на відверті розмови. І через цю дистанцію Лінка втрачає подругу, не усвідомлюючи, з якими проблемами доводиться боротися Наталії. 

Це роман про стосунки з рідними та друзями, про важливість бути разом, розуміти та підтримувати, про взаємодопомогу у важкі часи.

Видання українською мовою 
"Тирамісу з полуницями": роман / Йоанна Яґелло. Переклад з польської - Божени Антоняк. — Львів: Урбіно, 296 с. 2017. ISBN 978-966-2647-37-2